Дмитрий Бер: Бер, Дмитрий Борисович (1832—1903) — российский юрист, сенатор.
 Бер, Дмитрий Николаевич (1902—1957) — дирижёр, пианист.